

Карнегі — місто, штат Оклахома
 Карнегі — місто, штат Пенсільванія

Див. також 
 Дейл Карнегі
 Карнеґі